Уильям Льюис:
  (1598—1677) — английский политик, член Долгого парламента.
  (1901—1977) — английский политик, вице-спикер Палаты лордов.
  (ок. 1708—1781) — английский химик и врач, член Королевского общества.
 Льюис, Уильям (1787—1870) — английский шахматист, теоретик и пропагандист шахмат.
 Льюис, Уильям (ум. 1916) — английский футбольный арбитр, тренер и спортивный функционер.
  (1835—1901) — генерал армии Конфедеративных Штатов Америки в ходе Гражданской войны в США.